Jayasuriya peut désigner :
Karu Jayasuriya (1940-), homme politique srilankais ;
Kasun Jayasuriya (1980-), footballeur international srilankais ;
Sanath Jayasuriya (1969-), joueur de cricket international et homme politique srilankais.

Patronyme srilankais